Plusieurs seigneurs de Montfort-l'Amaury se prénommèrent Simon :
Simon I de Montfort († 1087), seigneur de Montfort
Simon II de Montfort († 1101), seigneur de Montfort
Simon III de Montfort († 1181), seigneur de Montfort
Simon († 1188), seigneur de Montfort autrefois confondu avec le précédent ou le suivant
Simon IV de Montfort (1165 † 1218), seigneur de Montfort, puis comte de Toulouse, vicomte de Béziers et de Carcassonne
Simon V de Montfort (1208 †1265), comte de Leicester
Simon de Montfort le Jeune ou Simon VI de Montfort (avril 1240 - 1271)
Un Simon de Monfort est cité en 1311 comme négociateur sous Philippe le Bel ; voir Jean II des Barres.

Voir aussi : Maison de Montfort-l'Amaury

Simon